Муниципалитет Лобос  () — муниципалитет в Аргентине в составе провинции Буэнос-Айрес.

Территория — 1740 км². Население — 36 172 человек. Плотность населения — 20,80 чел./км².

Административный центр — Лобос.

География 
Департамент расположен в центральной части провинции Буэнос-Айрес.

Департамент граничит:
на северо-западе — c муниципалитетом Наварро
на севере — с муниципалитетом Хенераль-Лас-Эрас
на востоке — с муниципалитетом Каньюэлас
на юго-востоке — с муниципалитетом Монте
на юго-западе — с муниципалитетом Роке-Перес
на западе — с муниципалитетом 25 Мая

Важнейшие населённые пункты

Примечания 

Муниципалитеты провинции Буэнос-Айрес